Столбова́я:
 Столбовая — знатная, древнего рода (о потомственных дворянках Руси (России), чьи предки были занесены в родословные книги (столбцы) в XVI—XVII веках).
 Столбовая — дорога «большая, почтовая, с верстовыми столбами», в России, согласно Толковому словарю живого великорусского языка Владимира Даля,
 Столбовая — посёлок городского типа в Чеховском районе Московской области.
 Столбовая — железнодорожная станция в Чеховском районе Московской области.
 Столбовая — муниципальное образование в Чеховском районе Московской области.

Реки 
 Столбовая — река в Енисейском районе Красноярского края.
 Столбовая — река в Елизовском районе Камчатского края.
 Столбовая — река в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
 Столбовая — река в Эвенкийском районе Красноярского края.
 Столбовая — река в Усть-Цилемском районе Республике Коми.
 Столбовая — река в Николаевской области Украины.

См. также

Примечания